Siebels ist der Familienname folgender Personen:

 Jakobus Siebels (* 1969), deutscher Musiker, Sänger und Kunstmaler
 Jimi Siebels (auch Jimi Orgl, eigentlich Bernd Siebels; * 1971), deutscher Musiker und DJ
 Wiard Siebels (* 1978), deutscher Politiker (SPD)
Siebels bezeichnet außerdem die folgende Ortschaft:

 Siebels (Solingen), Wohnplatz in Solingen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Siebelis
 Siebel